

Smeerbare stoffen
 Pasta (materiaal), algemene aanduiding van een brij-achtige, taaie massa
 Chocoladepasta, een smeerbaar, zoet broodbeleg
 Duopasta, een smeerbaar broodbeleg bestaande uit twee soorten pasta
 Tandpasta, een product om de tanden te poetsen
 Waterzoekpasta, een product om in olie- en brandstoftanks de aanwezigheid van een waterlaag op te sporen
 Zalf, een verzamelnaam voor verschillende medicinale of verzorgende halfvaste dermatica

Noedels
 Pasta (deegwaar), de benaming voor verschillende Italiaanse noedels, bij uitbreiding ook voor Aziatische noedels

Overig
 PASTA-eigenschap in de wiskundige wachtrijtheorie
 Pasta filata, techniek in de Italiaanse kaasmakerij
 Giuditta Pasta (1797–1865), operazangeres
 PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie)